Strnad:
 Antonín Strnad
 Oskar Strnad
 (6281) Strnad